Serwiusz — imię męskie pochodzenia łacińskiego, należące do nielicznej grupy najstarszych imion rzymskich (imion właściwych, praenomen, por. Marek, Tyberiusz, Aulus, Maniusz, Gajusz, Lucjusz, Publiusz, Tytus), oznaczające "syn niewolnika" (por. servus — "niewolnik"). Zaliczało się ono do tych najstarszych imion rzymskich, które były używane tylko przez niektóre rody. 

Serwiusz imieniny obchodzi 17 sierpnia, jako wspomnienie św. Serwiusza, wspominanego razem ze śwśw. Liberatem, Bonifacym, Rustykiem, Rogatem, Septymem i Maksymem.

Znane osoby noszące imię Serwiusz:
 Serwiusz — gramatyk rzymski z okresu schyłku starożytności.
 Serwiusz Tuliusz — król, władca Rzymu w latach 578-543 p.n.e., następca Tarkwiniusza Starszego
 Serwiusz Sulpicjusz Galba — cesarz rzymski od 8 czerwca 68 r. do swojej śmierci w 69 r.

Zobacz też:
 (21311) Servius — planetoida

Przypisy 

Męskie imiona łacińskie